Винко Жганец  (; 22 января 1890, Вратишинец — 12 декабря 1976, Загреб) — хорватский фольклорист и этнограф.

Биография 
Член хорватской академии наук и искусств. Окончил юридический факультет Загребского университета. Уроки музыки брал y Ф. Дугана и B. Розенберга-Ружича в Загребе. Несколько лет работал юристом. B 1945— 1948 годах — музыковед Этнографического музея, в 1948 — 1964 годах — научный сотрудник, в 1948 — 1952 годах — директор Института народного искусства, в 1948 — 1967 годах — профессор Музыкальной академии в Загребе, где читал курс музыкального фольклора.

Жганец — один из крупнейших югославских фольклористов. Участник многих этнографических экспедиций, он записал около 15 000 народных напевов Меджимурья и других областей Югославии, a также отдельных районов Австрии и Венгрии, в которых особенно заметна связь с культурой и фольклором Меджимурья. Автор книг, многих статей, посвящённых югославскому музыкальному фольклору, отличаются оригинальностью научного анализа интонации и структурных особенностей записанных им народных мелодий, также обработал много народных песен для различных вокальных и инструментальных составов.

 Произведения
 Starjesinstvo ili kapitanjstvo (svatovski običaj), Čakovec, 1921;
 Kroatische Volksweisen und Volkstänze, Zagreb, 1944;
 Muzički folklor, I, Zagreb, 1962.

 Издание (фольклорные сборники)
 Hrvatske narodne pjesme i plesovi, Zagreb, 1951;
 Međimurje u svojim pjesmama, Zagreb, 1958 (обе сборки вместе с Н. Сремецом)
 Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice i okoline, Zagreb, 1962;
 Zbirka gradišćanskih narodnih pjesmama, Čakovec, 1964 (обе сборки вместе с Н. Сремецом) и другие.

Примечания

Литература 
 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

Писатели Хорватии
Музыковеды Хорватии
Этнографы Хорватии